Der Begriff Fasciculus (deutsch Faszikel) bezeichnet:

 Fasciculus (Gattung), eine Tiergattung aus dem Stamm der Rippenquallen
 Fasciculus (Anatomie), ein Bündel von Nerven- oder Muskelfasern

Siehe auch:
 Faszikel
 Fasciculus Medicinae